Veerman is een Nederlandse achternaam en een van de meest voorkomende achternamen in Volendam.

Intrinsiek verwijst het naar een beroep (zie Schipper).

Personen 
Personen met deze achternaam zijn onder meer:
 Alfred Veerman (1916-1943), Nederlands verzetsman tijdens de Tweede Wereldoorlog
 Antoon Veerman (1916-1993), Nederlands politicus
 Cees Veerman (politicus) (1949), Nederlands landbouwer, econoom en CDA-politicus (Minister van Landbouw)
 Cees Veerman (The Cats) (Poes, 1943-2014), Nederlands zanger en gitarist van The Cats
 Cees Veerman, alias Case Mayfield (1987), Nederlands singer-songwriter
 Cor Veerman (Dekker), Nederlands toetsenist en songwriter
 Cornelis Veerman (1908-1994), Nederlands geestelijke en bisschop
 Eddy Veerman (1971), Nederlands journalist en schrijver
 Evert Veerman (Jash, 1949), Nederlands zanger, gitarist en toetsenist van een aantal Volendamse bands, en wereldreiziger
 Gerrie Veerman (circa 1947), Nederlands voetballer voor Excelsior, Go Ahead Eagles en De Graafschap
 Hans Veerman (acteur) (1933-2014), Nederlands acteur
 Hans Veerman (voetballer), Nederlands voetballer
 Harmen Veerman (voetballer) (1934), voetballer voor FC Volendam
 Henk Veerman  (1991), Nederlands voetballer voor FC Volendam en SC Heerenveen
 Harmen Veerman (zanger) (Poes, 1947), Nederlands gitarist en leadzanger van Left Side
 Jaap Veerman (Corn, 1956), zanger, songwriter en gitarist
 Jack Veerman (Dekker, 1954), Nederlands drummer
 Jan Veerman (zanger) (Kies, 1948), Nederlands zanger, van BZN, BZN'66 en een duet met Anny Schilder
 Joey Veerman (1998), Nederlands voetballer
 Leon Veerman (1950), Nederlands beeldhouwer
 Marcel Veerman (1969), Nederlands voetballer voor FC Volendam, AZ en KVK Tienen en spelersmakelaar
 Martin Veerman (Poes, 1954-2013), Nederlands zanger, drummer en songwriter voor onder meer Jen Rog en de 3JS
 Pepijn Veerman (1992), Nederlands voetballer voor MVV en Helmond Sport
 Piet Veerman (De Koster, 1943), Nederlands zanger van The Cats